Egipte (fill de Belos) (Aegyptos, Aegyptus), fill de Belos i Anquinoe o Aquiroe, i germà bessó de Dànau
 Toponímia:
 Egipte, oficialment República Àrab d'Egipte, estat actual de l'Àfrica nord-oriental
 antic Egipte, civilització del nord-est d'Àfrica que es desenvolupà al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil
 Baix Egipte, nom donat antigament a la zona del Delta del Nil
 Alt Egipte, part de l'antic Egipte situat més amunt del Delta del Nil i per tant al sud del país
 Regne Antic d'Egipte, període de la història de l'Antic Egipte, entre les dinasties III i VI
 Província romana d'Egipte, província romana durant la dominació romana
 Egipte (província del Califat), província del Califat amb el breu parèntesi del govern Tulúnida (642 -935)